Hrib je lahko:

 hrib, vzpetina na zemeljskem površju
Hrib, slovenski priimek 
Hrib je ime več naselij in vzpetin v Sloveniji in zamejstvu:

 Hrib, občina Šmarješke Toplice
 Hrib, občina Preddvor
 Hrib, občina Črnomelj
 Hrib pri Rožnem Dolu, občina Semič
 Hrib nad Ribčami, občina Moravče
 Hrib pri Cerovcu, občina Semič
 Hrib pri Fari, občina Kostel
 Hrib pri Hinjah, občina Žužemberk
 Hrib pri Kamniku, občina Kamnik
Hrib pri Koprivniku, občina Kočevje
 Hrib pri Orehku, občina Novo mesto
 Hrib - Loški Potok, občina Loški Potok
Hrib, Čabar (Hrvaška)
Hrib, del mesta Vrhnika
Meljski Hrib, mestna občina Maribor
Miklavžev hrib (Miklavški hrib), predel Celja
Pusti Hrib, naselje v občini Ribnica
Kamenski Hrib (Hrvaška)
Makov Hrib (Hrvaška)
Rogati Hrib, občina Kočevje
Svetega Petra Hrib (Hrib nad Zmincem)
Širmanski Hrib, Občina Litija
Trnov Hrib, Občina Laško
Veliki Hrib, Občina Kamnik

Imena vzpetin - "hribov" 
Ambrožev hrib
Arhov hrib
Bradačev hrib
Brezoviški hrib nad Brezovico pri Ljubljani
Bukov hrib
Bukovški hrib
Cerov hrib
Čagoški hrib
Črni hrib (Golovec)
Daleč hrib v Kočevskem rogu
Debeli hrib (več hribov)
Debenji hrib (Debenji grič, vrh)
Dekanski hrib
Dobrunjski hrib nad Dobrunjami pri Ljubljani
Dolgi hrib (več)
Dvorski hrib (Dvor pri Lj)
Fajtji hrib 
Furlanov hrib
Gabrski hrib
Goli hrib
Grajski hrib
Grajski hrib Quedlinburg 
Homski hrib
Horjakov hrib
Hramov hrib
Hrastniški hrib
Hrastov hrib
Hraški hrib
Hruševski hrib nad Hrušico oz. del Golovca v Ljubljani
Istrleški hrib pri Črnomlju
Jagrov hrib
Janeščev hrib
Ječmenov hrib
Jelov hrib
Jelovški hrib
Jesenov hrib
Jožefov hrib (Kalvarija), Celje
Jurjev hrib
Kamenški hrib
Kašeljski hrib
Kegli hrib
Koblarski hrib
Kokošji hrib
Konjski hrib
Korinjski hrib (utrbda - arheologija)
Koseški hrib
Kosmati hrib
Kosov hrib
Kozji hrib
Kraljevi hrib
Kravski hrib
Kurji hrib
Ledeniški hrib
Lekčev hrib
Leseni hrib
Loški hrib
Macesnov hrib
Mačji hrib
Mačkin hrib (zaselek)
Mačkov hrib
Mahov hrib nad Malim Slatnikom
Malisen hrib
Malogorski hrib
Markov hrib (Markovec) nad Koprom
Martinj hrib, predel Logatca
Medejski hrib (Italija)
Megljanov hrib
Meljski hrib
Mesarjev hrib
Mijavčev hrib
Miklavžev hrib (Miklavški hrib), del Celja
Mišji hrib (več)
Moščančarski hrib
Nemški hrib
Novakov hrib
Obešen hrib
Ojstri hrib
Orehovski hrib
Orlovški hrib
Ostri hrib
Perigeljski hrib
Pesjakov hrib
Peščeni hrib
Petelinov hrib
Petričev hrib
Petrov hrib
Plesnivi hrib
Pleški hrib
Podgorski hrib
Polšniški hrib na Polšnikom
Požgani hrib
Požrlov hrib
Požunov hrib
Prevolski hrib
Pučki hrib
Pušni hrib
Radi hrib
Radijev hrib
Ravni hrib
Repenjski hrib
Reški hrib
Rjavi hrib
Savčji hrib
Selski hrib
Slančev hrib
Slapenski hrib
Soteški hrib (tudi Oljska gora) med Sotesko, Nadgorico, Podgorico in Dragomljem na severu Ljubljane na levem bregu Ljubljanice
Srebotov hrib
Stajski hrib
Strenčanov hrib
Strojanski hrib
Suhi hrib
Šentviški hrib nad Šentvidom pri Ljubljani
Široki hrib
Šišenski hrib, vzpetina nad Šiško, vzhodno od centra Ljubljane
Špičasti hrib
Štefanov hrib
Tablarjev hrib
Tolsti hrib
Trnov hrib v Kočevskem rogu
Trogarski hrib
Tržaški hrib nad Rogaško Slatino
Vavpški hrib nad Vavpčo vasjo pri Dobrniču
Videmski hrib nad Vidmom na Dobrepolju
Vinji hrib
Volčji hrib (več)
Zadvorski hrib nad Zadvorom pri Ljubljani
Zajčji hrib
Zeleni hrib nad Rakovnikom (Ljubljana)
Žužemberški hrib nad Žužemberkom

sorodna imena 
Hriberski vrh
Hribljane
Hriblje
Hribe
Hribac
Hribač
Hribarica
Hribariče
Hribarjevo
Hribarska planina
Hribarska zijalka
Hribarski vrh
Hribaršek
Hribček
Hriber
Hribnik
Vrh
Vrh hriba
Vrh Hribaric
priimki Hribar, Hribernik, Hribovšek, Hriberšek, Ravnohrib
Hribski urh - žival

naselja v Sloveniji